Инструментал () — cовокупность рабочих (обрабатывающих) инструментов для обрабатывающего оборудования, например: набор резцов для токарного станка. Синоним: инструментарий

Инструмента́л может означать:

 Инструментальная музыка — музыка или запись, которая, в отличие от песенной, исполняется без слов (текстов песен).
 Инструментальный хип-хоп — музыкальная основа рэп-композиции, на которую накладывается речитатив.